Allgemeines Ehrenzeichen steht für:

 Allgemeines Ehrenzeichen (Preußen), 1810 gestiftet
 Allgemeines Ehrenzeichen (Hannover), 1841 gestiftet
 Allgemeines Ehrenzeichen (Hessen) (später Tapferkeitsmedaille), 1843 gestiftet
 Allgemeines Ehrenzeichen (Sachsen), 1876 gestiftet
 Allgemeines Ehrenzeichen (Sachsen-Weimar-Eisenach), 1902 gestiftet